Са́ввинов (Са́ввинова) — фамилия. Известные носители:

 Саввинов, Афанасий Николаевич (1890—1964) — советский коневод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Саввинов, Егор Гаврилович (1930—1996) — советский зоотехник, хозяйственный руководитель, депутат Верховного Совета СССР VI созыва (1962—1966).

Саввинова 

 Саввинова, Екатерина Аркадьевна (сценический псевдоним Саина; род. 1971) — якутская певица.

См. также 
 Саввин
 Савинов
 Савинова